Chenārān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chenārān (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Chenārān, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar